Shōgun este un grad militar suprem și titlu istoric în Japonia.

Roman și varațiunile sale mediatice 
Termenul Shogun se mai poate referi la:
 Shōgun, de James Clavell, roman apărut în 1975 
 Shōgun (miniserie), din 1980, bazată pe roman
 Shōgun (viitoare miniserie), bazată pe roman, de asemenea
 Shōgun (muzical), lansat în 1999

Albume muzicale 
 Shogun (Trivium album)
 Shogun (Stormwitch album)

Jocuri video 
 Shogun (joc video), 1986
 James Clavell's Shōgun, joc de ficțiune interactivă pe computer, 1989
 Shogun (software), bibliotecă open source pentru limbajul de programare C++
 Shogun (joc din 1986), realizat de Milton Bradley
 Shogun (joc din 2006), realizat de Dirk Henn
 Shogun: Total War, video joc din 2000
 Total War: Shogun 2, video joc din 2011

Vehicule 
 Mitsubishi Pajero ori Mitsubishi Shogun, un vehicol utilitar (SUV)
 Mitsubishi Fuso Super Great sau Mitsubishi Shogun, un camion de tip heavy-duty

Alte utilizări 
 Maurício Rua (n. 1981), supranumit "Shogun", sportiv de arte marțiale mixte
 Shogun (cal), cal de curse, care a câștigat cursa Coventry Stakes în 1912
 Shogun (bicicletă), o anumită marcă de biciclete realizată de compania Falcon Cycles
 "Shogun" (Legends of Tomorrow), episod din serialul Legends of Tomorrow
 Shogun (Marvel Comics)

Vezi și 
 Shogun Warriors, linie de producție de jucării a companiei Mattel
 Shogunzords, bio-mecanic robot — a se vedea  Zords în franchiza Power Rangers

Termeni japonezi